Il singolare del torneo di tennis Edinburgh Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 4-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Dinu Pescariu (Campione)
 Andrea Gaudenzi (finale)
 Olivier Delaître (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

 Davide Scala (primo turno)
 Nicolas Escudé (primo turno)
 Ionuț Moldovan (primo turno)
 Lucas Arnold Ker (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 1997